Sidqābād (persiska: سدگ آباد) är en provinshuvudstad i Afghanistan.   Den ligger i distriktet Maḩmūd-e Rāqī och provinsen Kapisa, i den nordöstra delen av landet,  kilometer norr om huvudstaden Kabul. Sidqābād ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Sidqābād är platt västerut, men österut är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är Kōh-e Nayshār,  meter över havet,  kilometer nordost om Sidqābād. Närmaste större samhälle är Charikar,  kilometer väster om Sidqābād. 

Trakten runt Sidqābād består i huvudsak av gräsmarker. Runt Sidqābād är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Ett kallt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är februari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är mars, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Kapisa (provins)